Дебабов — фамилия. Известные носители:
 Дебабов, Владимир Георгиевич (род. 1935) — учёный-микробиолог.
 Дебабов, Дмитрий Георгиевич (1899—1949) — советский фотограф и журналист.